Кубок Естонії з футболу 2013–2014 — 24-й розіграш кубкового футбольного турніру в Естонії. Титул ввосьме здобув клуб Левадія.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 серпня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 серпня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8 серпня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 серпня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 серпня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 серпня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 серпня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 вересня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 вересня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 жовтня 2013

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 вересня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 вересня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 вересня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 жовтня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 жовтня 2013

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 листопада 2013

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 квітня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 квітня 2014

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 квітня 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 травня 2014

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Естонії на soccerway 

2013–2014  
Естонія
Естонія